„Булки крај шините” је југословенска телевизијска серија снимљена 1981. године у продукцији ТВ Скопље.

Епизоде

Улоге 

|-
|Рубенс Муратовски || Ване (6 еп. 1981)
|-
|Петре Прличко || Чичко Ставре (6 еп. 1981)
|-
|Јоана Поповска || Ангелина (6 еп. 1981)
|-
|Благоја Чоревски || Владо (6 еп. 1981)
|-
|Анета Дурчевска || (6 еп. 1981)
|-
|Сашо Смилевски || (6 еп. 1981)
|-
|Петре Арсовски || Ристе (6 еп. 1981)
|-
|Димитар Гешовски || (5 еп. 1981)
|-
|Љубиша Трајковски || (4 еп. 1981)
|-
|Ненад Милосављевић || (4 еп. 1981)
|-
|Чедо Камџијаш || (2 еп. 1981)
|-
|Милица Стојанова || (2 еп. 1981)
|-
|Ацо Стефановски || (2 еп. 1981)
|-
|Јосиф Јосифовски || (2 еп. 1981)
|-
|Петар Стојковски || (2 еп. 1981)
|-
|Илко Стефановски || (2 еп. 1981)
|-
|Александар Шехтански || (2 еп. 1981)
|-
|Димитар Спасески || (2 еп. 1981)
|-
|Гоце Тодоровски || (2 еп. 1981)
|}
 Остале улоге ▼
|-
|Димче Мешковски || (2 еп. 1981)
|-
|Димитар Илиевски || (1 еп. 1981)
|-
|Филимен Џинис || (1 еп. 1981)
|-
|Јусуф Абдилаи || (1 еп. 1981)
|-
|Тасе Кочовски || (1 еп. 1981)
|-
|Ратко Гавриловић || (1 еп. 1981)
|-
|Емил Рубен || (1 еп. 1981)
|-
|Чедо Христов || (1 еп. 1981)
|-
|Џемаил Максут || (1 еп. 1981)
|-
|Славко Ташевски || (1 еп. 1981)
|-
|Афродита Киријаковска || (1 еп. 1981)
|-
|Менде Арсовски || (1 еп. 1981)
|-
|Павле Ренџов || (1 еп. 1981)
|-
|Борче Георгиевски || (1 еп. 1981)
|-
|Игор Стојановски || (1 еп. 1981)
|-
|Весна Цветковска || (1 еп. 1981)
|-
|Ганчо Богдановски || (1 еп. 1981)
|}

Комплетна ТВ екипа ▼

Спољашње везе 
 

Југословенске серије
Македонске серије